Harnack är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf von Harnack (1851–1930), tysk teolog och kyrkohistoriker
 Arvid Harnack (1901–1942), tysk jurist, nationalekonom och motståndskämpe
 
 Erich Harnack (1852–1915), tysk farmakolog
 Ernst von Harnack (1888–1945), tysk politiker och motståndskämpe
 Mildred Harnack (1902–1943), amerikansktysk litteraturvetare, översättare  och motståndskämpe mot nazismen
 Otto Harnack (1857–1914), tysk litteraturhistoriker
 Theodosius Harnack (1816–1889), tysk teolog

Tyska efternamn